Ashe kan syfta på,

Personer
Arthur Ashe, amerikansk tennisspelare.
James S. Ashe, amerikansk entomolog.
Samuel Ashe, amerikansk politiker.
William Willard Ashe, amerikansk botanist.

Geografi
 Ashe County – ett county i North Carolina, USA.
 Campsea Ashe – en by och en civil parish i Suffolk Coastal, Suffolk, England.